

Acronimi
 MENA – acronimo per "Medio Oriente e Nord Africa" usato in geografia politica

Geografia
 Ména – comune maliano
 Mena – comune statunitense dell'Arkansas
 Mena – comune ucraino

Onomastica
 Mena – nome proprio di persona italiano maschile e femminile

Persone
 Mena di Costantinopoli – arcivescovo e santo egiziano
 Mena d'Egitto – eremita e santo egiziano
 Ana Mena – cantante e attrice spagnola
 Ángel Mena – calciatore ecuadoriano
 Eugenio Mena – calciatore cileno
 Federico Mena – informatico messicano
 Jesús Mena – ex tuffatore messicano
 Luis Mena – politico nicaraguense
 Luis Arturo Mena – calciatore cileno
 Luis Hernando Mena – calciatore colombiano
 Maria Mena – cantautrice norvegese
 Mario Mena – calciatore boliviano
 Pedro de Mena – scultore spagnolo
 Raúl Mena – cestista spagnolo

Altro
 Mena – dea romana della fertilità e delle mestruazioni (menarca)
Mena – genere di celenterato dell'ordine delle Actiniaria

Pagine correlate
Menna
Meno